Waide je varianta anglického příjmení Wade.

Lidé sdílející toto příjmení:
 Eoin Waide (21. století)
 Scott Waide (* 1977)
 Ben Waide (* 1963)

Reference